Сакин, Сергей Алексеевич (1977—2017 или 2018) — российский писатель, участник шоу «Последний герой».
 Сакин, Роман Ильич (род. 1976) — российский скульптор. Живёт и работает в Москве.